Фикус кистевидный () — дерево семейства Тутовые, произрастающее в Австралии, Юго-Восточной Азии и Индии.

В Северной Австралии растения служит пищей для личинок бабочки Euploea sylvester.

Фикус кистевидный в индуизме и буддизме считается священным растением.

Во Вьетнаме употребляется в пищу; на юге страны является одним из традиционных фруктов для украшения новогоднего алтаря.

Ссылки 
 Ficus racemosa in Australian Plant Name Index (APNI), IBIS database

Тутовые
Фрукты
Флора Австралии
Флора Южной Азии
Флора Юго-Восточной Азии